Рыжий рагий () — вид жуков подсемейства усачиков (Lepturinae) семейства усачей. Встречается в лиственных насаждениях. Лёт взрослого жука с мая по июль. Длительность жизни одной особи два года. Жук длиной от 17 до 30 мм. Ареал вида: Европа, Россия и Кавказ. Личинки в основном предпочитают дуб (Quercus) в качестве кормового растения.

Изменчивость

Галерея

Ссылки 
 Rhagium (Megarhagium) sycophanta Schrank, 1781 фотографии Щепана Зярко на сайте ЗИН РАН

Примечания 

Усачики
Животные, описанные в 1781 году
Насекомые Евразия